Dodici navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Antelope, dall'antilope:

  – galeone armato con 38-44 cannoni. Venne varato nel 1546, ricostruito due volte e bruciato da marinai parlamentaristi a Hellevoetsluis nel 1649
  – fregata da 56 cannoni varata nel 1651 e affondata nel 1652.
  – fregata di quarta classe da 40 cannoni varata come Preston e rinominata nel 1660, venne venduta nel 1693
  – fregata di quarta classe da 54 cannoni varata nel 1703. Venne ricostruita nel 1741 e venduta nel 1783
  – sloop comprato nel 1784 e perduto in una tempesta nello stesso anno
  – brig varato nel 1793 e venduto dopo il 1830
  – vascello di quarta classe da 50 cannoni varato nel 1802. Venne utilizzato come trasporto truppe dal 1818, trasferito al servizio in porto dal 1824 e demolito nel 1845
  – Schooner da 14 cannoni, precedentemente la spagnola Firefly, venne acquistata nel 1808 e demolita nel 1814
  – sloop a pale varato nel 1846 e venduto nel 1883
  – cannoniera torpediniera classe Alarm varata nel 1893, venne usata per il servizio in porto dal 1910 e venduta nel 1919
  – cacciatorpediniere classe A varato nel 1929 e venduto nel 1946
  – fregata Type 21 varata nel 1972 e affondata nel 1982 durante la guerra delle Falkland